Frasin ist der Name folgender Orte

Rumänien:
 Frasin (Suceava), Stadt im Kreis Suceava
 Frasin (Dolj), Dorf im Kreis Dolj 
 Frasin (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Frasin (Broșteni), Dorf im Kreis Suceava
 Frasin-Deal, Dorf im Kreis Dâmbovița 
 Frasin-Vale, Dorf im Kreis Dâmbovița 

Republik Moldau:
 Frasin (Dondușeni), Gemeinde im Rajon Dondușeni
 Frasin (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești

Ukraine:
 Frasin, rumänischer Name der Siedlung städtischen Typs Jassinja